Здесь представлен список всех вице-королей (наместников), которые управляли Королевством Мальорка от имени Королевства Испании с 1576 по 1715 год, когда Королевство Мальорка было окончательно упразднено и включено в состав испанской провинции Балеарские острова.

Список вице-королей Майорки 
Правление короля Филиппа I де Майорка (1554—1598)
  (1576—1578)
 Антонио де Сентменат-Омс де Санта-Пау и де Сальба (1578—1580)
 Фелипе Фустер (1580—1581)
 Луи Вик и Манрике (1581—1588)
 Педро де Пакс (1588—1595)
 Фернандо де Саногуэра (1595—1606)

Правление короля Филиппа II де Майорка (1598—1621)
  (1604—1607)
 Хуан де Виларагут и Санчо (1606—1610)
 Педро Рамон Сафортеса (1610—1611)
 Карлос Колома (1611—1617)
 Франсиско Хуан Торрес (1618—1621)

Правление короля Филиппа III де Майорка (1621—1665)
 Педро Рамон Сафортенса (1621—1623)
 Херонимо Агустин (1623—1628)
 Бальтазар де Борха и де Веласко (1628—1629), епископ Майорки
 Хосе де Монфаон (1629—1630)
 Педро Рамон Сафортенса (1630—1633)
  (1633—1640)
 Лопе де Рансия и Гурреа (1640—1641)
 Хосе де Торрес Перес де Помар (1644—1646)
  (1646—1648), епископ Майорки
 Висенте Рам де Монторо (1648—1651)
 Лоренсо Мартинес де Марсилья (1651—1657)
  (1657—1663)
 Родриго де Борха и Льянсоль (1663—1667)

Правление короля Карла II де Майорка (1665—1700)
  (1667—1671)
 Хуан Франсиско Сербиан (1671—1675)
 Бальтазар Пардо де ла Каста (1675—1678)
 Бальтазар Лопес де Гурреа (1678—1681)
 Мануэль де Омс и Санта Пау (1681—1688)
 Бальтазар Пардо де ла Каста (1688—1691, вторично)
 Хосе де Кастельви и Алагон (1691—1698)
  (1698—1701)

Правление короля Филиппа IV де Майорка (1700—1706)
  (1701—1704)
  (1704—1706)

Правление короля Карла III де Мальорка (1705—1715)
 Жоан Антони де Бушадорс де Пинос (1707—1709)
 Хайме Хозе Руссель Рокамора и Руис (1709—1713)
 Хосеп Антони де Руби и де Бушадорс (1713—1715)

См. также

Источники 
 Miquel Dolç i Dolç (coord.). Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum varis. Palma: Promomallorca, p.. ISBN 84-8661702-2.

Примечания 

История Испании
Балеарские острова
История Майорки
Вице-короли Майорки